Het seizoen 2013/2014 is het 14e opvolgende jaar in het bestaan van de Maastrichtse voetbalclub MVV Maastricht in de Jupiler League. MVV Maastricht speelt zijn thuiswedstrijden in regel op vrijdagavond om 20.00 uur.

Technische staf en selectie

Technische staf

Selectie

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Competitiewedstrijden

Bekerwedstrijden

Statistieken

Eerste divisie

Toeschouwers

Externe links
 Officiële website
 Officiële supportersvereniging MVV Maastricht
 Jupiler League teampagina

MVV
2014